Gode Wind steht für:

 Gode Wind (Schiff, 1988), ein deutsches Frachtschiff
 Gode Wind 1, einen 2017 eingeweihten Offshore-Windpark in der Nordsee
 Gode Wind 2, einen 2017 eingeweihten Offshore-Windpark in der Nordsee
 Gode Wind 3, einen geplanten und genehmigten Offshore-Windpark in der Nordsee

Siehe auch:
 Godewind (Begriffsklärung)